Sjöfartsmuseet kan syfta på:
 Sjöfartsmuseet Akvariet – ett sjöfartsmuseum i Göteborg
 Blekinge Sjöfartsmuseum –  samlingar från sjöfartens historia i Blekinge i Karlshamn
 Kalmar sjöfartsmuseum – ett museum öppnat 1942
 Roslagens sjöfartsmuseum – ett sjöhistoriskt museum på gamla Kaplansbacken Älmsta, Norrtälje kommun
 Råå museum för fiske och sjöfart – ett museum i Råå i Helsingborg
 Sjöfartsmuseet i Oskarshamn – ett museum öppnat 1954 
 Skärhamns sjöfartsmuseum – ett museum på Tjörn
 Teknikens och sjöfartens hus – ett av de museer som ingår i Malmö Museer
 Ålands sjöfartsmuseum – ett museum öppnat 1954

Se även
 Maritimt kulturarv
 Forum Marinum
 Göteborgs Maritima Centrum
 Marinmuseum
 Sjöhistoriska museet
 Västerbottens museum med Egilhallen / Fiske och sjöfart – utställning om fiske och sjöfart